Regno d'Ungheria (1538-1867)
 Terre della Corona di Santo Stefano